Ed Sanders kan syfta på:
Ed Sanders (musiker och författare), (f. 1939) amerikansk författare och musiker i The Fugs.
Ed Sanders (boxare), (1930-1954) amerikansk boxare.
Ed Sanders (skådespelare), (f. 1993) brittisk skådespelare.